La princesa Senate Mohato Seeiso (nacida el 7 de octubre de 2001 en Maseru) es miembro de la Familia Real de Lesoto, y ostenta por derecho propio el título de princesa de Lesoto.

Biografía 
La princesa Senate Mohato Seeiso nació en el Hospital Privado de Maseru y es la primogénita de los tres hijos del rey Letsie III de Lesoto y de su esposa, la reina 'Masenate Mohato Seeiso (nacida Karabo Mots'oeneng). Tiene dos hermanos menores, la princesa 'Maseeiso Seeisoo' y el príncipe heredero, Lerotholi Seeiso.

Fue bautizada en el seno de la iglesia católica el 10 de octubre de 2001, recibiendo el nombre de Mary (María), en una celebración que tuvo lugar en la Residencia Real en Matsieng.

Asistió a la Loretta's Pre-School en Maseru.

Patronazgos 
 Patrona de la Asociación Coalición para los Derechos del Niño, donde además colabora como monitora.

Ancestros

Referencias 

Personas de Maseru
Familia real lesotense
Mujeres de Lesoto del siglo XXI
Católicos de Lesoto